J. Johnson ist der Name folgender Personen:

* J. J. Johnson (1924–2001), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 J. Leroy Johnson (1888–1961), US-amerikanischer Politiker
 J. McMillan Johnson (1912–1990), US-amerikanischer Szenenbildner, Artdirector und Filmtechniker